Földrajzi helyek
Weilbach (Bajorország), település Németországban, azon belül Bajorországban
Weilbach, település Felső-Ausztriában